Voici la liste des planètes mineures numérotées de 477001 à 478000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 477001 à 478000

477001-477100

477101-477200

477201-477300

477301-477400

477401-477500

477501-477600

477601-477700

477701-477800

477801-477900

477901-478000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000